Манучар II Джакели (მანუჩარ II ჯაყელი, Джакели, Мустафа-паша, ум. 1614) — правитель Самцхе-Саатабаго в 1581—1614 гг., сын Кайхосро II. В 1576—1578 из-за болезни своего брата Кваркваре IV являлся фактическим правителем княжества. После чылдырского сражения в 1578 г., где османы разбили персов, Манучар покорился османам. Османский полководец Мустафа Лала-паша отослал Кваркваре и Манучара в Стамбул. В Станбуле Манучара омусульманили, дали новое имя Мустафа и титул паши созданного
Ахалцыхского (чылдырского) пашалыка. Он должен был вместе с османами вести борьбу против Картлийского царства. Манучар II сообщил царю Картли Симону I намерения османов. Объединенные силы месхетинцев и картлийцев разбили османов на мухранском поле. Манучар II начал антиосманское восстание в Самцхе-Саатабаго. В 1581 Манучар II опять принял христианство, женился на дочери Симона I и стал атабагом. Османы бегларбегом Чылдырского пашалыка назначили Юсуп-пашу, который должен был занять территорию Самцхе-Саатабаго и восстановить власть султана, окончательно превратив княжество в османский пашалык. Юсуп-паша не смог исполнить задание, после чего османы пошли на компромисс — в 1583 бегларбегом назначили опять Манучара. Но он требовал для себя сохранение христианской религии и восстановление атабагства. Но инкорпорация Месхети была уже решена. Была послана османская армия против Манучара. Манучар II взял ориентацию на Иран и сам перешел в Иран, где и скончался.

Литература 
 Хроника месхских атабагов. Три исторические хроники, изданные Е. С. Такайшвили. Тифлис, 1890, с. 81—115 (на груз. яз.); «Материалы по истории Южной Грузии XV—XVI вв.»). Публикация текстов, исследования и указатели X. Г. Шарашидзе, Тбилиси, 1961, с. 36—56 (на груз. яз.); русский перевод хроники месхских атабагов см. «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», Тифлис, 1900, вып. 28, отд. I, с. 183—214.
 Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Мецниереба. 1976
 Ибрахим Эфенди Печеви. История. Баку. Элм. 1988
 საქართველოს ისტორია, ტ. I — უძველესი დროიდან XIX საუკუნის დასასრულამდე;

Атабаги Самцхе-Саатабаго
Джакели